Черемша — одна з народних назв ведмежого часнику

Черемша — присілок, Бежаницький район, Псковська область
 Черемша — присілок, Первоуральський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Черемшанка